Дрехслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дрехслер, Отто-Генрих (1895-1945) — бургомистр города Любек (1933—1937) и генеральный комиссар Латвии в Рейхскомиссариате Остланд.
 Дрехслер Адамсон, Берта (1848-1924) — канадская скрипачка, дирижёр и музыкальный педагог.